Daouda Sow (1933–2009) – senegalski polityk
 Daouda Sow (ur. 1983) – francuski bokser
 Daouda Sow – mauretański piłkarz